Парламентские выборы в Великобритании 1992 года состоялись 9 апреля 1992 года. На этих выборах победу в четвёртый раз подряд одержали консерваторы, но впервые ими руководил Джон Мейджор. Мейджор по итогам выборов остался на посту премьер-министра. Консерваторы получили 41,9% голосов избирателей и 336 мест в Палате общин британского парламента. Их главные соперники, лейбористы под руководством Нейла Киннока, получили 30,8% голосов и 271 место, сократив таким образом отставание от консерваторов на 82 мандата — со 147 до 65 мест.

Обе основные партии строили свою предвыборную кампанию преимущественно вокруг вопросов налогообложения и здравоохранения. Предвыборные опросы показывали, что лейбористы и консерваторы могут претендовать примерно на равное количество голосов. Лейбористы впоследствии утверждали, что их неудача была во многом обусловлена умелой публикацией в популярной газете The Sun в день выборов, едко высмеивавшей Нейла Киннока и возможные последствия его пребывания на посту премьер-министра. В результате родилось выражение , обозначающее значительную или даже решающую роль СМИ в ходе выборов.

Результаты выборов 

Парламентские выборы в Великобритании
Выборы 1992 года
События 9 апреля
Апрель 1992 года
1992 год в Великобритании